Milk, rivière d’Amérique du Nord
 Milk Inc., groupe de musique électro
 MilK, magazine de mode enfantine
 Milk, mannequin et drag queen américain

Chris Milk, réalisateur américain
Harvey Milk (1930-1978), homme politique et militant pour les droits LGBT américain
Harvey Milk, film biographique à son sujet 2008)
Ichigo Milk (1981-2012), actrice japonaise de films pornographiques

Voir aussi